Juan García peut désigner :

 Juan Francisco García (1976-), un footballeur espagnol ;
 Juan García (vers 1622), un corsaire espagnol ;
 Juan García (1905-1980), un acteur et scénariste mexicain ;
 Juan Garcia (1945-), un poète québécois ;
 Juan Garcia del Rio (1794-1856), un diplomate, écrivain et homme politique colombien ;
 Juan García Esquivel (1918-2002), un compositeur et pianiste mexicain d'Easy listening ;
 Juan García Lorenzana (1977-), un handballeur espagnol ;
 Juan García Postigo (1981-), un mannequin et acteur espagnol ;
 Juan García Sentandreu (1960-), un avocat et homme politique espagnol ;
 Juan García Torres (1946-), un footballeur espagnol ;
 Juan García Toussaintt (1960-), un militaire et homme politique vénézuélien.